*
 El Águila, localité en Colombie
 El Águila (Espagne), plage en Espagne. voir :sv:Playa del Águila (strand i Spanien, lat 27,78, long -15,53)